Dit artikel geeft een overzicht van VVV-Venlo in het seizoen 2004/2005.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

VVV-Venlo
 2004/05